Калачево и Калачёво — топоним в России.

Населённые пункты 
 Калачево — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Калачево — село в Ивановском районе Ивановской области, входит в состав Куликовского сельского поселения.
 Калачёво — посёлок в Прокопьевском районе Кемеровской области.
 Калачево — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Калачево — деревня в Омском районе Омской области.
 Калачево — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Калачёво — село в Копейском городском округе Челябинской области.

Аэродромы 
 Калачёво — спортивный аэродром в Омской области.
 Калачёво — спортивный аэродром в Челябинской области.

См. также 
 Калачёвский район